Palafox ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Palafox (* 1936), mexikanischer Tennisspieler
 José de Palafox y Melci (1775–1847), spanischer Adliger und General
 Juan de Palafox y Mendoza (1600–1659), spanischer Erzbischof
 Manuel Palafox (1886–1959), mexikanischer Politiker
 Salvador Palafox (* 1888), mexikanischer Fußballspieler